

Personnalités 
 Hamad ben Khalifa Al Thani (né en 1952, nom de famille Al Thani) est l'émir du Qatar entre 1995 et 2013.
 Abdullah ben Khalifa Al Thani (né en 1959, nom de famille Al Thani) est un ministre qatari.
 Nassim Ben Khalifa (né en 1992) est un footballeur suisse.

Toponyme 
 Bir Ali Ben Khalifa est une ville du gouvernorat de Sfax, en Tunisie.
 Bir Ali Ben Khalifa est une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Sfax, en Tunisie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme